Der Bijlands-Kanal ist ein rund fünf Kilometer langer Teil des Rheins  zwischen den niederländischen Ortschaften Tolkamer und Millingen. Er wurde zwischen 1773 und 1776  als Begradigung des Rheins, der hier rechtsseitig eine große Schlinge bildete, quer durch die Bijlandsche Waard angelegt.

Der Kanal und ein etwa vier Kilometer langes Flußstück oberhalb ab der Grenze zu Deutschland bilden den mit nur etwa 9 Kilometern relativ kurzen niederländischen  Oberrhein (). Etwa 7 Kilometer davon  sind bereits  Grenzfluss mit Deutschland am linken Ufer.

Das alte Gebiet zwischen dem Kanal und der abgeschnittenen Rheinschlinge  De Bijland dient heute als Erholungs- und Wassersportgebiet und ist ein Teil von De Gelderse Poort.

Zwischen Millingen und De Bijland verkehrt eine Fußgängerfähre.

Unmittelbar nach dem Bijlands-Kanal teilt sich der Rhein in die Waal und den Pannerdens-Kanal (Anfang des Nederrijns).

Weblinks

Anmerkung

Einzelnachweise 

KBijlands Kanal
Kanal in Gelderland
Kanal in Nordrhein-Westfalen
Bauwerk in Zevenaar
Verkehrsbauwerk in Kleve
Grenzüberschreitender Verkehr
Gewässer im Kreis Kleve
Geographie (Kleve)
Geographie (Zevenaar)
Kanal in Europa
Verkehrsbauwerk in Europa